Il existe plusieurs batailles portant le nom de bataille de Wissembourg.

 La bataille de Wissembourg, en 1744, durant la guerre de Succession d'Autriche.
Pendant la Révolution française en 1793, ce nom peut désigner :
 la bataille d'octobre 1793, également nommée « première bataille de Wissembourg » qui est une défaite française;
 la bataille de décembre 1793, également connue comme la « deuxième bataille de Wissembourg » (ou la « seconde bataille de Wissembourg »), voire la « bataille du Geisberg » qui est une victoire française; 
Pendant la guerre franco-prussienne de 1870, ce nom ne désigne que la bataille de Wissembourg d'aout 1870 ; malgré un risque de confusion, cette bataille est aussi appelée « bataille du Geisberg » ou « bataille de Wissembourg-Geisberg ».

Voir aussi Lignes de la Lauter
Wissembourg